Guru Guru - Il girotondo della magia – fumetto di Hiroyuki Etō
 Guru Guru – gruppo musicale tedesco
 Guru Guru – album dell'omonimo gruppo musicale tedesco del 1973